Rafael Medina (wielrenner) - Venezolaans wielrenner
 Rafael Medina (voetballer) - Mexicaanse voetballer
 Rafael Medina (honkballer) - Panamees honkballer
 Rafael Medina y Villalonga  - Spaans politicus
 Rafael Rodriguez Medina  - voetbalscheidsrechter uit El Salvador
 Raphaël Medina - Spaans acteur